Il doppio del torneo di tennis Pilzen Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jan Kodeš, Jr. e Petr Luxa che hanno battuto in finale Michal Tabara e Jiří Vaněk 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Federico Rovai /  Attila Sávolt (primo turno)
 Jan Kodeš, Jr. /  Petr Luxa (Campioni)

 Sergio Cortés /  Jose Frontera (quarti di finale)
 Branislav Galik /  Jiri Pelikan (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pilzen Challenger 1996